Mehmet Ali Ağca, ancien militant de l'extrême droite turque ;
 Elif Ağca, joueuse turque de volley-ball.